Erik von Sydow kan syfta på:

* Erik von Sydow (1912–1997) svensk ämbetsman och diplomat
 Erik von Sydow  (född 1930), svensk forskningsdirektör och fysikalisk kemist